Batedora, electrodomèstic que serveix per barrejar ingredients.
 Batedora de braç o batedora d'immersió, estri de cuina que serveix per barrejar ingredients.
 Batedor mesclador, electrodomèstic que permet batre o barrejar aliments tous, esponjar i emulsionar mescles i salses.
 Batedor o remenador
 batedor (baseball), una posició de baseball
 batedor (criquet), una posició de criquet